Ylikylä (på svenska Överby, Överbyn) är ett allmänt ortnamn i Finland:

Ylikylä by i Alajärvi
Ylikylä by i Artsjö
 Ylikylä, Rosnäs bostadsområde i Rosnäs i Björneborg
Ylikylä by i Halso
Ylikylä område i Hyvinge
Ylikylä by i Koskis
Ylikylä by i Janakkala
Ylikylä by i S:t Karins
Ylikylä by i Kauhava
Ylikylä by i Kemijärvi
Ylikylä delområde i Kempele
Ylikylä by i Kiminge
Ylikylä by i Kortesjärvi
Ylikylä by i Lappo
Ylikylä by i S:t Mårtens
Ylikylä bydel i Södermark i Norrmark
Ylikylä by i Nurmes
Ylikylä by i Nurmijärvi
Ylikylä by i Pyhäranta
Ylikylä by i Rimito
Ylikylä by i Ristijärvi
Ylikylä by i Rovaniemi
Ylikylä by i Seinäjoki
Ylikylä by i Vaala
Ylikylä by i Vemo
Ylikylä by i Vindala
Ylikylä by i Yläne
Ylikylä gårdsgrupp i Vepsä i Överkiminge

Överby (finska Ylikylä) by i Vittisbofjärd
Överbyn (finska Ylikylä) by i Bötom
Överbyn del av Svartbäck by i Pyttis